Кубок Туреччини з футболу 2000–2001 — 39-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вдруге здобув Генчлербірлігі.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 жовтня 2000

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2000

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2000

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2000

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 січня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 лютого 2001

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 лютого 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 лютого 2001

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 
 Кубок Туреччини на rsssf  

2000—2001
Туреччина
Туреччина
2000 у турецькому спорті
2001 у турецькому спорті